Шалимовка — деревня в Покровском районе Орловской области России. 

Административный центр Верхнежёрновского сельского поселения в рамках организации местного самоуправления и административный центр Верхнежёрновского сельсовета в рамках административно-территориального устройства.

География 
Расположена в 22 км юго-востоку от райцентра, посёлка городского типа Покровское, и в 90 км к юго-востоку от центра города Орёл.

Население 

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 94 % от жителей.

Примечания 

Населённые пункты Покровского района (Орловская область)